

Localidades 

Caraguatay (Cordillera)
Caraguatay (Missiones)

Desambiguações de topônimos